Хаттестад — фамилия. Известные носители:
 Хаттестад, Ола Виген (род. 1982) — норвежский лыжник.
 Хаттестад, Трине (род. 1966) — метательница копья.